Michaluk est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
Art Michaluk (1923-2006), défenseur de hockey sur glace canadien
John Michaluk (1928-1998), ailier gauche de hockey sur glace canadien
John Michaluk (né c. 1942), joueur canadien de football canadien

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme